Musaios eller Musæus er navn på tre antikke græske digtere:
Musaios fra Athen – semilegendarisk digter fra Athen; søn eller elev af Orpheus
Musaios fra Efesos – hellenistisk digter fra Efesos
Musæus Grammaticus – digter fra 6. århundrede

Antikke græske digtere